Internationella Ishockeyförbundets Hall of Fame är en institution som etablerades 1997 för att hedra personer som betytt mycket för den internationella ishockeyns utveckling. Den finns vid Hockey Hall of Fame i Toronto i Ontario i Kanada. Spelarna väljs in via en av tre kategorier: spelare, ledare och domare, samt mottagare av Torriani Award. Torriani Award delas ut till personer som verkat för ishockey i nationer som inte tillhör de etablerade ishockeynationerna.

Invalda spelare, ledare och domare

Se även 
Svensk ishockeys Hockey Hall of Fame

Referenser

Externa länkar
IIHF Hall of Fame

Ishockey, Internationella förbundet
Ishockeypriser
Priser och utmärkelser instiftade 1997
Sport i Toronto